Thoma ist ein Familienname.

Namensträger

A 
 Albrecht Thoma (1844–1915), deutscher Erzieher und Schriftsteller
 Alfons Thoma (1917–2011), deutscher Eisenbahningenieur
 Anna-Maria Thoma (* 1981), deutsche Fußballspielerin
 Annette Thoma (1886–1974), deutsche Volksliedsammlerin
 Antonius von Thoma (1829–1897), deutscher Geistlicher, Erzbischof von München und Freising
 Axel Thoma (* 1964), deutscher Fußballspieler, Trainer und Sportmanager
 Ari Thoma (* 2008), Schweizer Handballspieler

B 
 Busso Thoma (1899–1945), deutscher Kaufmann und Widerstandskämpfer

C 
 Caspar II. Thoma († 1596), deutscher Benediktiner, Abt von St. Blasien
 Cella Thoma (1858–1901), deutsche Künstlerin
 Christoph Thoma (* 1973), österreichischer Kulturmanager und Politiker (ÖVP)
 Clemens Thoma (1932–2011), Schweizer Theologe, Hochschullehrer und Missionar

D

E 
 Elmar Thoma (1926–2002), deutscher Mathematiker

 Erwin Thoma (Sportjournalist) (?–1950), deutscher Boxsportjournalist und Redakteur
 Erwin Thoma (* 1962), österreichischer Forst- und Betriebswirt
 Eugen Thoma (1877–1955), deutscher Lehrer und Ministerialrat

F 
 Fabienne Thoma (* 1986), Schweizer Unihockeyspielerin

 Friedrich Thoma (1873–nach 1934), deutscher Jurist und Politiker, MdR
 Fritz Thoma (Architekt) (1901–1977), deutscher Architekt
 Fritz Thoma (Zellbiologe) (* 1950), Schweizer Zellbiologe und Hochschullehrer

G 
 Georg Thoma (Bauingenieur) (1891–1964), Schweizer Bauingenieur
 Georg Thoma (* 1937), deutscher Skispringer
 Georg Thoma (Konstrukteur) (* 1937), deutscher Filmtechniker, Erfinder und Elektronikingenieur
 Georg F. Thoma (* 1944), deutscher Rechtsanwalt und Rechtswissenschaftler
 Gerhard Thoma (1904–1973), deutscher Steuerberater
 Gertrud Thoma (1956–2009), deutsche Historikerin
 Godfrey Thoma (* 1957), nauruischer Politiker
 Gundolf Thoma (* 1965), deutscher Skirennläufer

H 
 Hans Thoma (1839–1924), deutscher Maler
 Hans Thoma (Ingenieur) (1887–1973), deutscher Ingenieur
 Hedwig Thoma (1886–1946), Schweizer Malerin und Gebrauchsgrafikerin
 Heinrich Thoma (Heini; 1900–?), Schweizer Rudersportler

 Helge Thoma (* 1936), deutscher Theaterregisseur und -intendant
 
 Hendrik Thoma (* 1967), deutscher Sommelier und Weinkritiker
 Hermann Beyer-Thoma (* 1952), deutscher Historiker
 Herwig Thoma (* 1939), österreichischer Medizintechniker, Hochschullehrer und Organist
 Horst Thoma (* 1958), Schweizer Fußballspieler
 Hubertus Thoma (* 1958), deutscher Diplomat

J 
 Jakob Thoma (1848–1910), österreichischer Politiker
 Johannes Thoma (1700–1753), deutscher Bauer und Salpeterer
 Josef Thoma (1828–1899), österreichischer Maler
 Joseph von Thoma (1767–1849), deutscher Forstwirtschaftler und Forstbeamter

K 

 Karin Fehr Thoma (* 1963), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Katrin Thoma (* 1990), deutsche Ruderin
 Kelly Thoma (* 1978), griechische Lyraspielerin
 Klaus Thoma (1949–2018), deutscher Physiker
 Kurt Thoma (1901–1971), deutscher Kapitän zur See

L 
 Laura Thoma (1901–1966), Schweizer Aktivistin der Lesbenbewegung
 Leodegar Thoma (1746–1821), Begründer der Bürstenindustrie in Todtnau
 Leonhard Thoma (1864–1921), deutscher Kirchenmaler

M 
 Manfred Thoma (1929–2014), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Markus Thoma (* 1958), deutscher Physiker
 Max Thoma (Ingenieur) (1888–1963), Schweizer Ingenieur
 Max Thoma (1890–1957), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Michèle Thoma (* 1951), luxemburgische Schriftstellerin
 Mimi Thoma (1909–1968), deutsche Kabarettistin

O 
 Otto Thoma (1934–2007), deutscher Lehrer und Heimatforscher

P 
 Patrizia Thoma (* 1979), deutsche Neuropsychologin und Hochschullehrerin
 Paul Thoma (Paul-Michael Thoma; * 1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Peter Thoma (* 1981), deutscher Sänger und Saxofonist

R 
 
 Rudolf Thoma (1829–1908), deutscher Komponist

S 
 Samuel Thoma (* 1974), Schweizer Architekt
 Suzanne Thoma (* 1962), Schweizer Managerin

U 
 Ulrike Thoma (* 1969), deutsche Physikerin und Hochschullehrerin

W 
 Walter Thoma (1930–2020), deutscher Unternehmer
 Wilhelm von Thoma (1891–1948), deutscher General
 Willi Thoma (1927–1999), deutscher Anwalt und Heimatforscher
 Wolfgang Thoma (Komponist, 1940) (1940–2017), deutscher Komponist
 Wolfgang Thoma (Komponist, 1952) (* 1952), deutscher Komponist und Kirchenmusiker

X 
 Xaver Paul Thoma (* 1953), deutscher Komponist für Neue Musik

Siehe auch 
 Toma
 Thomae, Thomä, Thome
 Thom, Thomm, Dohm
 Thoms, Toms, Dohms
 Tomalla, Thomalla
 Thomann, Tomann, Domann, Dohmann, Thumann, Dumann
 Thoman, Toman (Begriffsklärung), Tomanek (Thomanek)
 Doma

Familienname